Березинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область 
 Березинское сельское поселение — входит в Дятьковский район
 Березинское сельское поселение — входит в Унечский район

Тюменская область 
 Березинское сельское поселение — входит в Викуловский район

Челябинская область 
 Березинское сельское поселение — входит в Чесменский район